Ново-Шангское — деревня в Шарьинском районе Костромской области Российской Федерации. Входит в состав Шангского сельского поселения.

История 
В начале XIX века в деревне Шангское городище летом случился пожар и полдеревни выгорело. Погорельцам строиться на прежнем месте по каким-то причинам не разрешили, и они все ушли из деревни на поле, начали дома ставить там. Так образовалась новая деревня — Ново-Шангское. Шангское Городище заметно убавилось и постепенно превратилось в Старо-Шангское.

Население

Литература 
 Газета «Ветлужский край», 14 июля 2000 г.

Населённые пункты Шарьинского района